Papa Pio XII – 260º papa della Chiesa cattolica, 1939-1958
 Pio XII – comune del Brasile
 Pio XII – stazione della metropolitana di Madrid